Norway Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Norway Island (Aroostook County, Maine)
 Norway Island (Washington County, Maine)
 Norway Island (Lake County, Minnesota)
 Norway Island (St. Louis County, Minnesota)
 Norway Island (Franklin County, New York)
 Norway Island (St. Lawrence County, New York)